Boreas kan syfta på:

Boreas (gud) – en grekisk gud för nordanvinden
Boreas (tidskrift) – en nordisk vetenskaplig tidskrift

Geografi

Antarktis 

 Boreas (kulle), 
 Boreas (berg),

Se även 
 Mount Boreas

Robotskapade Antarktisförgreningar